Extreme waarde van een wiskundige functie
 Grootste element in een (wiskundige) verzameling

Zie ook 

 Maximumsnelheid
 Maxima (doorverwijspagina)
 Maximus